Miejscowości w Polsce:

 Cienia – wieś w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Błaszki
 Cienia Druga
 Cienia Pierwsza
 Cienia Trzecia
 Cienia-Folwark

2 cieki w Polsce:
 Cienia – rzeka, górny bieg Trojanówki, w województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim
 Cienia – potok, dopływ Pełcznicy

Zobacz też 
 Cieniawa